Damasonium är ett släkte av svaltingväxter. Damasonium ingår i familjen svaltingväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svaltingväxter
Damasonium